Nikolai Astrup kan henvise til:
 Nikolai Astrup (maler) (1880-1928) – norsk maler, tegner og grafiker
 Nikolai Astrup d.y. (1931-1990) – norsk maler og grafiker
 Nikolai Astrup (politiker) (født 1978) – norsk politiker